Рага (аеропорт) Аеропо́рт «Рага» — аеропорт у місті Рага, Південний Судан.
 Рага — місто Рага, яке є центром округу Рага, штат Західний Бахр-ель-Газаль, Південний Судан.
 Рага (округ) — округ Рага, штат Західний Бахр-ель-Газаль, Південний Судан.
 Раґа
 Раґа-раджа (, Rāga-rāja, «раджа пристрастей») — божество в буддизмі ваджраяни.